Вильде:

Персоналии 
 Вильде, Борис Владимирович (1908—1942) — деятель французского сопротивления.
 Вильде, Владимир Васильевич (1944—2019) — советский и российский футбольный тренер.
 Вильде, Егор Егорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7577; 1 января 1847.
 Вильде, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант; № 1290; 26 ноября 1802.
 Вильде, Иоганн Христиан (?—1760) — анатом, академик Петербургской академии наук.
 Вильде, Ирина (Дарина Дмитриевна Макогон; 1907—1982) — украинская советская писательница.
 Вильде, Николай Евстафьевич (1832—1896) — российский актёр и драматург.
 Вильде, Рудольф Теодорович (1868—1938) — российский художник-фарфорист.
 Вильде, Тэд (1889—1929) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Де Вильде, Филип (род. 1964) — бельгийский футболист.
 Вильде, Эдуард Юрьевич (1865—1933) — эстонский журналист, писатель и драматург.

Топоним 
 Вильде — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Вильде-Генгалан — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань.
 Вильде-Гера — река в Германии, протекает по земле Тюрингия.
 Вильде — город в Аргентине.

См. также 
 Вильде-А
 Вильде-Родах
 Греннинг-Вильде, Зельма Петровна (1840 — после 1913) — российская певица, музыкальный педагог.

Примечания